Герцог Йоркский и Олбани () — аристократический титул в системе пэрства Великобритании. Этот титул предоставлялся второму сыну британского монарха. Предшественниками этого двойного титула были титулы герцога Йоркского в системе пэрства Англии и герцога Олбани в системе пэрства Шотландии. Дополнительный титул — граф Ольстер.

История 
Отдельные титулы герцога Йоркского и герцога Олбани создавались несколько раз в британской истории, в системе пэрства Англии (с 1385 года) и пэрства Шотландии (с 1398 года). Каждый из этих титулов был традиционным для второго сына монарха Англии и Шотландии.

В XVIII веке титулы герцога Йоркского и герцога Олбани были созданы трижды в системе пэрства Великобритании. Впервые титул был создан 5 июля 1716 года для герцога Эрнста Августа Брауншвейг-Люнебургского (17 сентября 1674 — 14 августа 1728), князя-епископа Оснабрюка (1715—1728), младшего брата короля Великобритании Георга I. Он скончался в 1728 году в возрасте 53 лет, не оставив потомства.

Вторично герцогский титул был создан 1 апреля 1760 года для принца Эдварда (1739—1767), младшего брата короля Великобритании Георга III. Он скончался в 1767 году в возрасте 28 лет. Принц Эдвард не был женат и не оставил детей.

В третий раз титул был создан 29 ноября 1784 года для принца Фредерика Августа (1763—1827), второго сына короля Великобритании Георга III. Он занимал посты  (1764—1802) и  (1795—1809, 1811—1827). Он также скончался без наследников.

Королева Великобритании Виктория пожаловала в 1881 году титул герцога Олбани своему четвёртому сыну, принцу Леопольду (1853—1884), а титул герцога Йоркского в 1892 году получил её внук, принц Джордж (1865—1936), второй сын Эдуарда, принца Уэльского.

Герцог Йоркский и Олбани, первая креация (1716) 
 Принц Эрнст Август, герцог Йоркский и Олбани (17 сентября 1674 — 14 августа 1728), шестой сын Эрнста Августа, 1-го курфюрста Ганноверского (1629—1698) и принцессы Софии Ганноверской (1630—1714)

Герцог Йоркский и Олбани, вторая креация (1760) 
 Принц Эдвард, герцог Йоркский и Олбани (25 марта 1739 — 17 сентября 1767), второй сын Фредерика, принца Уэльского (1707—1751) и принцессы Августы Саксен-Готской (1719—1772)

Герцог Йоркский и Олбани, третья креация (1784) 
 Принц Фредерик, герцог Йоркский и Олбани (16 августа 1763 — 5 января 1827), второй сын английского короля Георга III (1738—1820) и принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой (1744—1818).

Генеалогия

См. также 
 Герцог Йоркский
 Герцог Олбани
 Граф Ольстер

Ссылки 
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 York and Albany, Duke of (GB, 1716—1728)
 York and Albany, Duke of (GB, 1760—1767) 
 York and Albany, Duke of (GB, 1784—1827)